En œnologie, les  lies sont des sédimentations.  Le nom propre Lies peut désigner :

Toponymes 

 Lies, une commune française des Hautes-Pyrénées
 Lies, un hameau de la commune néerlandaise de Bréda
 Lies, un village de l'île néerlandaise de Terschelling

Musique

Label 

 Lies, un label de musique.

Groupe 

 Lies, groupe de nu metal français.

Album 

 Lies, un album du groupe de brutal death metal tchèque Krabathor de 1995.

Single 

 Lies, un single de Kumi Kōda.

Chanson 
 Lies, chanson de Status Quo ;
 Lies, une chanson de Billy Talent qui apparaît sur leur tout premier disque ;
 Lies, une chanson du groupe The Black Keys, de l'album Attack and Release sorti en 2008 ;
 Lies, une chanson de l'artiste Marina and the Diamonds provenant de l'album Electra Heart.

Homonymie de toponyme
Homonymie de titre